Queluz bezeichnet verschiedene Orte:
 Queluz (São Paulo), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo; siehe auch São Paulo (Bundesstaat)
 eine 1934 in Conselheiro Lafaiete umbenannte Stadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais

 Queluz (Sintra), Ort und ehemalige Gemeinde im portugiesischen Concelho de Sintra